Martina Navrátilová e Heinz Günthardt erano i detentori del titolo, ma solo Navrátilová ha partecipato in coppia con Peter Fleming.

Raffaella Reggi  e lo spagnolo Sergio Casal hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Navrátilová e Peter Fleming.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Peter Fleming (finale)
 Kathy Jordan /  Ken Flach (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (semifinali)
 Betsy Nagelsen /  Scott Davis (secondo turno)

 Bettina Bunge /  Emilio Sánchez (semifinali) 
 Carling Bassett /  Gary Donnelly (secondo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Robert Van't Hof (primo turno) 
 Wendy Turnbull /  John Lloyd (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1986